

Patronyme 

 Luis María Argaña (1932-1999), est un juriste et un homme politique paraguayen.

Toponyme 

 Argana est une commune rurale du Maroc.
Patronyme hispanique